Bei der U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2011 in Mexiko bestand der Kader der uruguayischen U-17-Nationalmannschaft aus den nachfolgend aufgelisteten Spielern. Die Auswahl wurde Vize-Weltmeister.

Quelle:

Einzelnachweise 

Uruguayische Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
Uruguay
Kaderliste